Röthelbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortsteile:
 Röthelbach (Bindlach), Einöde der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Röthelbach (Hummeltal), Einöde der Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth, Bayern

Gewässer:
 Röthelbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des kurzen Altbachs, rechter Zufluss des bis hierher Sägbach genannten Hüttenbachs vor Löwenthal, Gemeinde Weiding, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Röthelbach (Lopper Bach), rechter Zufluss des Lopper Bachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Motschenbachs) bis in Lopp, Markt Kasenbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Röthelbach (Mistel), rechter Zufluss der Mistel bei Röthelbach, Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Röthelbach (Regnitz), linker Zufluss der Regnitz in Bischberg, Landkreis Bamberg, Bayern
 Röthelbach (Roth), rechter Zufluss der Roth zwischen dessen Stadtteil Hofstetten und Roth selbst, Landkreis Roth, Bayern 
 Röthelbach (Saalach), rechter Zufluss der Saalach im Saalachsee bei Baumgarten, Gemeinde Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Röthelbach (Stuhlbach), rechter Zufluss des Stuhlbachs (zum Augraben, zum Rißbach) vom Grasköpfl nahe Vorderriß, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Röthelbach (Traun), rechter Zufluss der Traun gegenüber Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Rödelbach
 Röthbach
 Röthelgraben
 Röthenbach
 Rötelbach
 Rötelsbach